La Coupe de Croatie de football a été créée en 1941 alors que le pays était indépendant de la Yougoslavie. Elle fut recréée en 1992 lors de l'indépendance du pays.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Liens externes 
 

Compétition de football en Croatie
Croatie